District Bihor (Transsylvanië), een Roemeens district (județ) in de historische regio Transsylvanië
District Bihor (interbellum), tijdens het interbellum een district van het Koninkrijk Roemenië